Película pode significar:
Película fotográfica, utilizada em fotografia;
Película cinematográfica, utilizada no cinema;
Película escura, também conhecida como película protetora, é usualmente aplicada sobre vidros arquitetônicos ou automotivos com a finalidade de escurecê-los ou de alterar suas propriedades de cor e transparência ou seja película de celular ou de carro
Desambiguação
Película aderente, folha de plástico para cobrir e proteger objetos com facilidade.